The Crossing (1990) - een Amerikaanse film met Russell Crowe en Danielle Spencer
The Crossing (1994) - een Amerikaanse, christelijke film
The Crossing (1999) - een Nederlandse film van Nora Hoppe
The Crossing (2000) - een A&E film gebaseerd op de roman van Howard Fast met Jeff Daniels
The Crossing (2010) - een Turkse film
The Crossing (2014) - een Chinese film
The Crossing (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2018 
The Crossing (Star Trek) - aflevering van Star Trek: Enterprise
The Crossing (ER), een aflevering van ER